Джек Ричер (персонаж) — главный герой серии книг американского писателя Ли Чайлда.

Джек Ричер также может означать:

  — серия книг о Джеке Ричере писателя Ли Чайлда.
 Джек Ричер (фильм) — фильм 2012 года.
 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся — фильм 2016 года.

См. также 
 Ричер (телесериал) — телесериал 2022 года, основанный на цикле книг Ли Чайлда.